Ханс Цорн (;  — ) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал пехоты, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.

Начало военной карьеры 
В июле 1911 года поступил на военную службу фанен-юнкером (кандидат в офицеры), в пехотный полк. С декабря 1913 года — лейтенант.

Первая мировая война 
На штабных должностях (полк, бригада). С 1917 года — старший лейтенант. За время войны награждён Железными крестами обеих степеней и Рыцарским крестом дома Гогенцоллернов. Был ранен.

Между мировыми войнами 
Продолжил службу в рейхсвере. К началу Второй мировой войны — начальник штаба 22-го армейского корпуса, полковник.

Вторая мировая война 
В мае-июне 1940 года — участвовал во Французской кампании, награждён планками к Железным крестам обеих степеней (повторное награждение).

С июля 1940 года — генерал-майор. С ноября 1940 года — командир 20-й моторизованной дивизии.

С 22 июня 1941 года — участвовал в германо-советской войне. Бои в Белоруссии. 27 июля 1941 года — награждён Рыцарским крестом.

С 15 января 1942 года — командующий 40-м моторизованным корпусом (в районе Юхнова), генерал-лейтенант. В марте 1942 года — направлен в Демянский котёл (для организации прорыва). С июня 1942 года — командующий 46-м танковым корпусом (в районе Ржева), в звании генерал пехоты. Награждён Золотым немецким крестом.

В 1943 году — бои в районе Орла. 2 августа 1943 года — генерал пехоты Цорн убит в результате авианалёта. 3 сентября 1943 года — посмертно награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту.

Награды 
 Железный крест 2-го класса (23 октября 1914) (Королевство Пруссия)
 Железный крест 1-го класса (29 января 1916)
 Королевский орден Дома Гогенцоллернов рыцарский крест с мечами (Королевство Пруссия)
 Орден «За военные заслуги» 4-го класса с мечами и короной (Королевство Бавария)
 Нагрудный знак «За ранение» (1918) чёрный
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами (1934)
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса (14 мая 1940)
 Пряжка к Железному кресту 1-го класса (26 мая 1940)
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 Немецкий крест в золоте (14 июня 1942)
 Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями
 рыцарский крест (27 июля 1941)
 мечи (№ 291) (3 сентября 1943)

Литература 
 Fellgiebel, Walther-Peer (2000). Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Germany: Podzun-Pallas. ISBN 3-7909-0284-5

Генералы пехоты (вермахт)